Andra Mari o Andramari es una expresión tradicional vasca que literalmente significa "Señora María", y equivale a las castellanas Nuestra Señora, Virgen María o Santa María). Puede referirse a la Virgen María (madre de Jesús), a alguno de los templos dedicados a ella, a barrios que contengan alguno de estos templos o a los festejos en su honor.

 La Iglesia de Santa María (Guecho).
 La anteiglesia y el actual barrio de Santa María de Guecho.
 Ermita de Andra Mari de Ondiz en Lejona.
 Ermita de Andra Mari de Agirre y de las Nieves en Górliz.
 El barrio cercano a esta ermita, también llamado Agirre.